Па́трик Джей А́дамс (, род. 27 августа 1981, Торонто) — канадский актёр, наиболее известный благодаря своей роли Майка Росса в телесериале канала USA Network «Форс-мажоры».

Жизнь и карьера 
Адамс родился в Торонто, провинция Онтарио, Канада, но после развода родителей в девятнадцатилетнем возрасте переехал в Лос-Анджелес, где закончил со степенью бакалавра искусств Университет Южной Калифорнии. На большом экране он дебютировал с небольшой роли в фильме 2003 года «Старая закалка», а на телевидении появился в эпизодах таких сериалов как «Джек и Бобби», «Детектив Раш», «Сильное лекарство», «Женщина-президент», «Огни ночной пятницы», «Остаться в живых», «Морская полиция: Спецотдел», «Говорящая с призраками», «Адвокатская практика» и «Милые обманщицы».

Адамс наиболее известен благодаря своей роли Майка Росса в телесериале канала USA Network «Форс-мажоры», в котором снимается с 2011 года. В 2012 году он был номинирован на Премию Гильдии актёров США за лучшую мужскую роль в драматическом сериале за свою работу в шоу. В 2014 году Адамс получил основную мужскую роль в мини-сериале NBC «Ребёнок Розмари».

Адамс играет на гитаре и является заядлым фотографом, у которого более 25 камер. Адамс был удостоен пожизненного звания почетного члена Университетского колледжа Дублинского юридического общества в сентябре 2013 года.

Личная жизнь 
С 2009 года Адамс встречался с актрисой Тройэн Беллисарио, с которой был помолвлен с февраля 2014 года. 10 декабря 2016 года пара поженилась в Калифорнии. 8 октября 2018 года у пары родилась дочь Аврора Адамс. 15 мая 2021 года у пары родилась вторая дочь Эллиот Ровена Адамс.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Канады
Выпускники Школы драматического искусства Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии